Bago může být:

 sousto žvýkacího tabáku
 nedopalek doutníku
 lidový výraz pro odrůdu vinné révy Baco Noir
 lidový výraz pro improvizovanou míčovou sportovní hru podobnou malé kopané
 Bago (Pegu) – město v Myanmaru
 auto značky BMW

Externí odkazy